Rabenschlag ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rabenschlag (1902–1973), deutscher Chorleiter
 Thomas Rabenschlag (* 1951), deutscher Musiker, Pianist, Komponist, Arrangeur, Sänger und Kabarettist